IEE steht als Abkürzung für:
 IEE-Automatisierung + Datentechnik, Industrie Elektrik + Elektronik, eine Zeitschrift  
 eine Reihe von Instituten für Elektrotechnik an deutschen Universitäten
 Institution of Electrical Engineers, Vorläufer des Institution of Engineering and Technology (IET)
 Instructor Examination Examiner, eine Brevetierung für Gerätetaucher von PADI
 Intelligente Energie Europa, Programm (Intelligent Energy Europe Program), Forschungsprojekt-Förderprogramm der EU zur Förderung rationeller Energieversorgung (Teilprogramm des Rahmenprogramms "Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)")
 Internationale Einsatzeinheit, die schnelle Eingreiftruppe der deutschen Bundespolizei für Auslandseinsätze
 IEE (ehemals Interlinks Electronics Europe), ein luxemburgischer Automobilzulieferer 

Abkürzung